

Astronomia
 29203 Schnitger – asteroide della fascia principale

Persone
 Arp Schnitger – organaro tedesco
 Franz Caspar Schnitger – organaro tedesco
 Hans Schnitger – hockeista su prato olandese